Morroa kan syfta på:

Colombia 

 Morroa (kommun), Sucre, 
 Morroa (ort), Sucre,